Mutiara (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pidie in de Indonesische provincie Atjeh
 Mutiara (Bandar), een bestuurslaag in het regentschap Bener Meriah in de Indonesische provincie Atjeh
 Mutiara (Salang), een bestuurslaag in het regentschap Simeulue in de Indonesische provincie Atjeh
 Mutiara (Sawang), een bestuurslaag in het regentschap Aceh Selatan in de Indonesische provincie Atjeh
 Mutiara (Teluk Mutiara), een bestuurslaag in Indonesië